A Segunda División 2001–2002-es szezonja volt a bajnokság hetvenedik kiírása. A bajnokságban 22 csapat vett részt, a győztes az Atlético de Madrid lett.

Végeredmény

Megjegyzések

Segunda División szezonok
Spanyol 2